Ири́на Влади́мировна Быстро́ва (род. 4 июля 1963 года, Москва, СССР) — советский и российский , специалист по новейшей истории России. Доктор исторических наук (2002), главный научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Историко-архивного института РГГУ.

Биография 
Ирина Владимировна Быстрова родилась 4 июля 1963 г. в Москве в семье служащих. В 1985 г. окончила исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В университете её учителями были М. Г. Седов, Л. Г. Захарова.

С 1988 г. — научный сотрудник Института истории АН СССР (ныне — Институт российской истории РАН).

В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию «Участие советского рабочего класса в культурном строительстве (1928—1937 гг.)».

В 2002 г. защитила докторскую диссертацию «Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной войны: Стратегические программы, институты, руководители (1945—1964 гг.)». С 2002 г. одновременно является профессором Историко-архивного института РГГУ.

В 2019 г. прошла стажировку в Международной школе изучения Холокоста мемориального комплекса Яд ва-Шем («Имя и память») в Иерусалиме по приглашению научно-просветительного Центра «Холокоста».

Научная деятельность 
Основная область научных интересов — история холодной войны, история мировых военно-промышленных комплексов, история антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.

В работах, посвященных военно-промышленному комплексу СССР, рассматриваются основные этапы развития оборонной промышленности СССР (до второй мировой войны, в ходе ВОВ, в годы холодной войны), анализируется военно-техническое сотрудничество СССР с другими странами, выявлены приоритетные направления развития современного ВПК. В ряде работ автор проводит сравнительный анализ американского и советского ВПК, которые конкурировали в условиях холодной войны и весьма активно развивались. Исследователь приходит к выводу о том, что ВПК в СССР и США имели как общее (высший политический лидер в стране являлся Верховным главнокомандующим, обладал огромными полномочиями и проч.), так и индивидуальное (формы руководства сектором, роль различных групп ВПК в политической системе, формы собственности в оборонной сфере и т. д.).

С начала 2010-х годах исследователь в своих трудах активно развивает проблематику, связанную с ленд-лизом в период Великой Отечественной войны. Рассматриваются продовольственные поставки, роль ленд-лиза в модернизации экономики СССР, маршруты доставки, роль личного фактора в организации поставок и заключении договоренностей. Большое внимание уделено неформальной стороне контактов лидеров трех держав — СССР, США и Великобритании.

Основные работы

Монографии 
 The Formation of the Soviet Military-Industrial Complex. Stanford: Center for Intern. Security and Arms Control, 1996.
 Soviet Military Policy in the Early Cold War Period: Doctrines, Institutions, and Leaders. Washington: The Inst. for European, Russian, and Eurasian Studies, 1999.
 Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной войны (вторая половина 1940-х — начало 1960-х годов). М.: ИРИ РАН, 2000. 359 с.
 Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930—1980-е). М.: ИРИ РАН, 2006. 702 с.
 Холодная война 1945—1960 гг.: Токио, Москва, Вашингтон. М.: ИДЭЛ, 2009. 399 с.
 Поцелуй через океан: «Большая тройка» в свете личных контактов (1941—1945 гг.). М.: РОССПЭН, 2011. 438 с.
 Ленд-лиз для СССР. Экономика, техника, люди (1941—1945). М.: Кучково поле, 2019. 479 с.
 Британский союзник. Организация военно-экономических поставок в СССР в 1941-1945 гг. М.: Весь мир, 2022. 576 с. ISNB 978-5-7777-0882-3.

Статьи 
 Государство и экономика в 1920-е годы: борьба идей и реальность // Отечественная история. 1993. № 3. С. 19‒34.
 Россия в годы НЭПа: Очерки истории советского общества и культуры // Отечественная история. 1994. № 4-5.
 Военная политика сталинского руководства: основные направления и механизмы // Сталин и холодная война. M.: ИВИ РАН,1998.
 Советский военный потенциал периода «холодной войны» в американских оценках // Отечественная история. 2004. № 2. С. 124‒142.
 Военно-промышленный комплекс СССР на международной арене // Отечественная история. 2006. № 3. С. 139‒152.
 Военная промышленность СССР в 1941—1942 гг. // Великая Отечественная война. 1942 год: Исследования, документы, комментарии. М., 2012. С. 223—242.
 «Большая тройка» в 1941—1945 гг.: неформальные страницы военно-дипломатической истории // Труды Института российской истории РАН. 2013. № 11. С. 416—445.
 Ленд-лиз и СССР: роль личного фактора // Великая Отечественная война — известная и неизвестная: историческая память и современность. М.: ИРИ РАН, 2015. С.40-48.
 СССР и США: сотрудничество на авиатрассе Аляска — Сибирь (1941—1945) // Гуманитарные науки в Сибири. 2016. Т. 23. № 1. С. 77-84.
 Доставка ленд-лизовских грузов в северные порты СССР (1941—1945) // Гуманитарные науки в Сибири. 2019. Т. 26. № 3. С. 50-58.
 Продовольственные поставки в СССР по ленд-лизу в годы ВОВ // Земля и Власть в истории России. М., 2020. С. 645—661.

Примечания

Литература 
 Чернобаев А. А. Историки России XX в. Биобиблиографический словарь. — Саратов, 2005. Т. 1. — С. 144—145.

Ссылки 
 И. В. Быстрова на сайте РГГУ.
 И. В. Быстрова на сайте ИРИ РАН.
 Публикации И. В. Быстровой на сайте ELIBRARY.ru.

Сотрудники Института российской истории РАН
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Женщины-историки
Женщины-учёные XX века